La Coppa di Francia 2014-2015 è la 39ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 54 squadre (18 iscritte alla LNB Pro A 2014-2015, 18 della Pro B, 15 della Nationale Masculine 1, 2 della Nationale Masculine 2 e 1 della Nationale Masculine 3). Le migliori dieci squadre al termine della LNB Pro A 2013-2014 entrano in gioco direttamente ai sedicesimi di finale.

Partite

Primo turno

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2014-2015
Match des champions 2014
Leaders Cup 2015

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2014
Pallacanestro nel 2015
Coppa di Francia di pallacanestro maschile